Кази:

Должность 
 Кази (Кади) — шариатский судья, представитель власти в ханствах Азербайджана и Ирана, титул судьи в ханствах Средней Азии, Кази Калян «судья судей» титул судьи в ханствах Средней Азии. Кази всегда стояли выше имамов.

Биология 
 Кази — род приматов из семейства мартышковых.

Персоналии 
 Кази — одна из трёх дочерей чешского князя Крока.
 Кази, Михаил Ильич — общественный деятель в области судостроения.

Населённые пункты

Казахстан 
 Кази — село в Бокейординском районе Западно-Казахстанской области.
 Кази — село в Жангалинском районе Западно-Казахстанской области.

Другое 
 (9551) Кази — астероид, относящийся к группе астероидов, пересекающих орбиту Марса.